Cole Skuse (* 1986, Bristol), un footballeur anglais
 Frederick A. Askew Skuse, un entomologiste britannique